Букрино — название населённых пунктов.

Россия 
 Букрино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Букрино — село в Рязанском районе Рязанской области.